Ni Hao Kai-Lan (tytuł oryg. Ni Hao, Kai-Lan, 2007-2011) – amerykański serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 22 maja 2010 roku przez stację telewizyjną Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach dziewczynki imieniem Kai-Lan i jej przyjaciół, którzy przeżywają niesamowite przygody. Dzieci mogą nauczyć się przy tym paru słów po chińsku.

Bohaterowie 
 Kai-Lan Chow
 YeYe
 Rintoo
 Tolee
 Hoho
 Lulu

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Ilona Kuśmierska
Dialogi polskie: Magdalena Dwojak
Dźwięk i montaż: 
 Izabela Waśkiewicz (odc. 1-38),
 Jacek Marcinkowski (odc. 1-26, 33-38)
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska i Katarzyna Dryńska (odc. 1-29, 32-36)
Konsultacja językowa: Qian Li-Piszczek
Wystąpili:
 Agnieszka Mrozińska – Kai-Lan
 Beniamin Lewandowski
 Maciej Falana
 Magda Kusa – Lulu
 Mirosław Wieprzewski – Dziadek Kai-Lan
 Małgorzata Steczkowska
 Piotr Brzostyński
 Albert Do
 Aleksandra Rojewska
 Brygida Turowska
 Michał Li
 Jan Rotowski
 Elżbieta Gaertner
 Jan Cięciara
i inni

Piosenki śpiewała: Agnieszka Mrozińska

Lektor: Jacek Kopczyński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2011